Back to Me – album di Kathleen Edwards del 2005
 Back to Me – album dei Cueshé del 2006
 Back to Me – album di Fantasia Barrino del 2010
 Back to Me – album di Howie Dorough del 2011
 Back to Me – singolo dei Marian Hill e di Lauren Jauregui del 2016
 Back to Me – singolo degli Of Mice & Men del 2017
 Back to Me – singolo di Lindsay Lohan del 2020